

Geografia 
 Cambiano un comune del Piemonte. 
 Cambiano (Castelfiorentino), una frazione di Castelfiorentino, in Toscana
 Villa di Cambiano, villa situata a Cambiano di Castelfiorentino.

Persone 
 Cesare Ferrero di Cambiano,  (1852-1931), un avvocato, dirigente d'azienda e politico italiano. 
 Giuseppe Cambiano (1941), storico della filosofia italiano
  Pietro Cambiani o Pietro Cambiano  (1320-1365), un presbitero e beato italiano

Altro 
 Banca Cambiano, una banca italiana fondata nel 1884
 stazione di Cambiano-Santena, una stazione ferroviaria sulla linea Torino-Genova
 Pininfarina Cambiano, una concept car realizzata in un unico esemplare